Geometrische Kunst steht für:

 Geometrischer Stil, Kunststil der griechischen Kunst
 Geometrische Abstraktion, Teil der Abstrakten Malerei